Михаи́л Луко́нин:
 Луконин, Михаил Александрович (1959—2018) — советский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), композитор.
 Луконин, Михаил Кузьмич (1918—1976) — советский поэт и журналист, военный корреспондент.